Шестаковка — топоним:

 Шестаковка — деревня в Щигровском районе Курской области России.
 Шестаковка — село в Ташлинском районе Оренбургской области России.
 Шестаковка — деревня в Корсаковском районе Орловской области России.
 Шестаковка — село в Краматорском районе Донецкой области Украины.
 Шестаковка — посёлок в Кропивницком районе Кировоградской области Украины
 Шестаковка (приток Тобола) — река в Тюменской области.
 Шестаковка — река в Камчатском крае России, в устье которой в 1730 году состоялась битва между русскими и чукчами.